Paratroepen
Paratrooper (attractie), een bepaald attractietype